Ce qui suit est l'organisation de l'armée française au , au commencement de la campagne de France qui marque la fin des guerres napoléoniennes.

Infanterie

Organisation 
Le décret impérial du  fixe une nouvelle organisation pour le régiment d'infanterie bien que cette réforme ne put jamais être complètement menée à terme dans tous les régiments.

Le régiment d'infanterie, qu'il soit de ligne ou léger, doit comprendre :
 un état-major comprenant 1 colonel, 1 major, 4 chefs de bataillon, 5 adjudants-majors, 1 quartier-maître trésorier, 1 officier payeur, 1 porte-aigle, 1 chirurgien-major, 4 aides-chirurgiens, 5 sous-aides, 10 adjudants sous-officiers, un  et  porte-aigles, 1 tambour-major, 1 caporal tambour, 8 musiciens, 4 maîtres-ouvriers.

 4 bataillons de guerre à 6 compagnies dont 2 d'élite (grenadiers, ou carabiniers dans l’infanterie de ligne et voltigeurs) et 4 du centre (fusiliers, dans infanterie de ligne et chasseurs, dans l'infanterie légère). Chaque compagnie comprend 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 121 hommes du rang et 2 tambours, soit 140 hommes.

 un bataillon de dépôt à 4 compagnies. Le bataillon de dépôt (qui porte le ) sert uniquement à la formation des soldats qui sont ensuite répartis dans les autres bataillons. Le  marque le point d'attache du régiment. 

L'effectif théorique du régiment est de  dont 108 officiers.

Du fait de l'organisation de la conscription proportionnelle à la population des départements, il arrivait parfois que les régiments de certaines régions ne pouvaient accueillir tous les conscrits de la région avec uniquement quatre bataillons. C'est pourquoi un , un  ou un  ont été créés dans certains régiments ou qu'au contraire certains régiments sont réduis à 3 bataillons. 

Lorsqu'un bataillon était entièrement fait prisonnier de guerre ou « disparu au combat », il était parfois remplacé par un bataillon provisoire « bis ».

Situation de l'infanterie française au  janvier 1814 
À la suite des doubles défaites des campagnes de Russie en 1812 puis d'Allemagne en 1813, l'armée française se trouve dans un état extrême de désorganisation. Sur les 967 bataillons de l'infanterie française, 157 sont portés disparus, 155 sont en cours de formation, 164 sont des bataillons de dépôts et la plupart de ceux qui restent sont réduits à quelques hommes, à l'exception des 308 bataillons à l'étranger (Espagne, Italie, Allemagne) qui sont à peu près organisés. Dès le mois de , Napoléon, rentré à Paris, décrète de nouvelles levées d'hommes destinées à rejoindre les bataillons au plus vite. Mais l'invasion de la France qui débute dès le  va annihiler toute la levée d'hommes dans l'est de la France et va rendre un grand nombre de dépôts inutilisables. De sorte que Napoléon ne pourra jamais achever l'organisation de l'armée française et devra se battre pendant toute la campagne de France avec des fragments de bataillons qu'il va organiser en régiments fantoches.

Néanmoins, voici l'état de l'infanterie française au , qui reste la dernière organisation connue.

au  d'infanterie de ligne 

Le  de ligne a un  à l'Armée d'Italie

Le  de ligne a un  en formation à Meaux sous les ordres du Général Gérard (Réserve de Meaux)

au  régiment d'infanterie légère 

Le  léger dispose d'un  au corps de Verdier, division Quesnel, actif

Le  léger a un  en garnison en Corse.

Régiments d'infanterie Hors Ligne 

Il a été en outre formé 14 bataillons de Vétérans et 10 compagnies de pionniers.

Régiments d'infanterie de la Garde Impériale

Cavalerie

Organisation

Situation de la cavalerie française au  janvier 1814

Récapitulatif de l'armée Française au  janvier 1814

Forces françaises sur le Rhin

Articles connexes 
 Amalgame militaire
 Volontaires nationaux pendant la Révolution
 Amalgame des deux armées sous la Révolution
 Deuxième amalgame de l'armée sous la Révolution
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1803)
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1814)
 Armée du Nord (Cent-Jours)

Notes, sources et références 

Armée napoléonienne
 
Ordre de bataille des guerres napoléoniennes